Musulman může být:
 
 muslim, vyznavač islámu
 podvyživený a duševně otupělý vězeň koncentračního tábora, který pro tělesné vysílení nebyl schopen práce; výraz ze slangu SS

Reference